Чорна легенда:

 Чорна легенда (Іспанія) - потужна і послідовна компанія протестанської пропаганди часів Контрреформації, яка була направлена на те щоб показати в чорному світлі іспанських Габсбургів як найбільш могутніх і рішучих ворогів Реформації. 

 Чорна легенда (поняття) - історико-психологічний комплекс послідовних та стійких негативних висновків, стереотипів, повір'їв, існуючих думок і точок зору ЗМІ та населення по відношенню до певного моменту в історії народу або до країн і народів в цілому.

 Чорна легенда (сорт смородини) - сорт смородини (порічки), з раннім терміном дозрівання. Кущ невеликих розмірів, з малою кількістю гілок, придатні для розміщення в рядку на відстані 0,5 м. Морозостійкість висока, умови застосування універсальні.